Білл Коулі (,  12 червня 1912, Бристоль —  31 грудня 1993, Оттава) — канадський хокеїст, що грав на позиції центрального нападника.

Член Зали слави хокею з 1968 року. Володар Кубка Стенлі. Провів понад 600 матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1934 року.

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 14 років, захищав кольори команд «Бостон Брюїнс» та «Сент-Луїс Іглс».

Загалом провів 613 матчів у НХЛ, включаючи 64 гри плей-оф Кубка Стенлі.

Досягнення 
 Володар Кубка Стенлі в складі «Бостон Брюїнс» — 1939, 1941.
 Перша команда всіх зірок НХЛ — 1938, 1941, 1943, 1944.
 Пам'ятний трофей Гарта — 1941, 1943. 
 Друга команда всіх зірок НХЛ — 1945.

Статистика

Посилання 
 
 

Канадські хокеїсти
Володарі Кубка Стенлі
Хокеїсти «Бостон Брюїнс»
Хокеїсти «Сент-Луїс Іглс»
Члени зали слави хокею